Plaats in Indonesië
 Ngaran (Kaligesing), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Ngaran (Polanharjo), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java